Везон-ла-Ромен () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Является центром одноимённого кантона.

Географическое положение 

Везон-ла-Ромен расположен в 50 км к северу от Авиньона и в 27 км к северо-востоку от Оранжа. Соседние коммуны: Сен-Ромен-ан-Вьеннуа, Пюимера и Фокон на северо-востоке, Сен-Марселлен-ле-Везон и Антрешо на юго-востоке, Кресте на юге, Сегюре на юго-западе, Расто и Роэ на западе, Бюиссон и Вильдьё на северо-западе.

Гидрография 
Увез разделяет старый Верхний город XIII века от современного. Увез в Везон-ла-Ромен особенно известен своими губительными наводнениями. Сохранился знаменитый древнеримский мост.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 6169 человек.

Достопримечательности 
Везон-ла-Ромен входит в национальный список Города и земли искусств и истории.

 Замок графов де Тулуз.
 Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Назарет, XIII век.
 Клуатр, XII—XIII века.
 Часовня Сен-Кенин.
 Статуя Вьерж-Нуар.

В XIX веке в римском амфитеатре Везон-ла-Ромена была найдена статуя  (ок. 50 года до н. э.). Так как из-за дороговизны Луврский музей отказался её купить, в 1870 году она была продана Британскому музею.

Известные уроженцы 
 Гней Помпей Трог (, I-й век до нашей эры — I-й век нашей эры) — древнеримский историк.

Ссылки 
 Официальный сайт Везон-ла-Ромена.
 Национальный институт статистики